Teraterpeton hrynewichorum — вид примітивних архозавроподібних плазунів, що існував у ранньому тріасі (230 млн років тому).

Історія відкриття 
Частковий скелет тварини знайдено у відкладеннях пізньотріасової формації Вулфвіль у селі Бернткоут-Гед в провінції Нова Шотландія на сході Канади.

Назва Teraterpeton походить від грецьких teras («чудовий») і erpeton («плазун») і відноситься до незвичайних особливостей черепа тварини. Назва виду hrynewichorum дана на честь Джорджа Гриневича, першовідкривача голотипу, та його сина Сенді, який допомагав батькові в розкопках скам’янілості.

Опис 
Череп дуже подовжений, утворюючи довгу загострену морду, беззубу в передній частині - зуби розташовані лише в задній частині щелеп. Ці зуби маленькі і загострені, розташовані дуже близько один до одного. На верхній щелепі (maxilla) вони розташовані всередині рота; верхня щелепа вистелена рядом піднебінних зубів. Верхні зуби щільно прилягають до зубів нижньої щелепи.

Над орбітами два кісткових виступи утворені слізною кісткою та передлобовою кісткою. Череп також має два великі отвори (fenestrae) для ніздрів, більші за порожнини орбіт.

Філогенія

Посилання 
A photograph of the skull, published by the Fundy Geological Museum twitter account
Another view of the skull, published by Victoria Arbour's twitter account
A photograph of hip and vertebral elements, published by the Nova Scotia Museum twitter account

Викопні плазуни
Плазуни тріасового періоду
Архозавроподібні
Вимерлі тварини, описані 2003